Lyperia är ett släkte av flenörtsväxter. Lyperia ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flenörtsväxter
Lyperia